Геняса () — комуна в Румунії, у повіті Ілфов.
 Геняса () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Адміністративний центр комуни Геняса.
 Геняса () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Геняса () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Геняса.